Sept Sœurs peut désigner :
 les Sept Sœurs, un autre nom des Pléiades ;
 les Sept Sœurs, un regroupement d'universités féminines américaines ; 
 les Sept Sœurs, une série de gratte-ciel à Moscou ;
 les Sept Sœurs, des personnages des Royaumes oubliés ;
 le cartel des sept sœurs, un regroupement de compagnies pétrolières américaines et néerlandaises qui s'accordaient sur le marché pétrolier jusqu'en 1959 ;
 les Sept Sœurs, nom donné à des magazines féminins américains
 Les Sept Sœurs, un massif montagneux de Norvège ;
 les Sju Søstre, littéralement « Sept Sœurs », un ensemble de chutes d'eau de Norvège.
 Les Sept Sœurs est le nom d'une série de romans de la romancière Lucinda Riley.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme